Berschweiler ist der Name folgender Orte:

 Berschweiler bei Kirn, eine Gemeinde im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Berschweiler bei Baumholder, eine Gemeinde im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

 Berschweiler (Heusweiler), ein Ortsteil der Gemeinde Heusweiler im Stadtverband Saarbrücken, Saarland
 Berschweiler (Marpingen), ein Ortsteil der Gemeinde Marpingen im Landkreis St. Wendel, Saarland